True Colors puede referirse a:

Cine y televisión 
 True Colors (1991), película del género dramático de Herbert Ross, con James Spader, Richard Widmark y John Cusack.

 True Colors  (1990-1992), serie de televisión de la cadena Fox.

Música 
  True Colors (1986), álbum de la cantante estadounidense Cyndi Lauper.
  True Colors (1986), canción de Cyndi Lauper para su álbum homónimo.
  True Colors World Tour (1986), gira musical de Cyndi Lauper con apoyo de su álbum homónimo.
  True Colors Tour (2007-2008), gira anual de Cyndi Lauper por los derechos humanos y Gay's.
  True Colors Tour (2007), álbum en vivo de la gira True Colors Tour.

 True Colors (2015), álbum del artista Zedd.